Pierre Sejean, dit Cezeaux (1777-?), homme politique français.
 Sébastien Sejean (1983-) joueur français de football américain.